Се Фэй (; 4 ноября 1932 — 27 октября 1999) — китайский партийный деятель, член Политбюро ЦК КПК (1992—1999), глава парткома КПК пров. Гуандун (1991—1998).

Член КПК с июля 1949 года, член ЦК КПК 13-15 созывов (кандидат 12 созыва), член Политбюро ЦК КПК 14-15 созывов.

С 1983 года ректор партшколы пров. Гуандун.
С 1986 года глава Гуанчжоуского горкома КПК.
В 1991—1998 гг. глава парткома пров. Гуандун. Сменил его во главе региона Ли Чанчунь.

С марта 1998 года зампред ПК ВСНП 9 созыва.

Ссылки 

 Скончалась мать Се Фэя

Члены Политбюро ЦК КПК
Главы Гуандуна
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей